Гавіня () — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-Гавіня — парафія.